Русецкая — женская форма фамилии .
 Русецкая, Галина Францевна — актриса Театра комедии Акимова. Снималась в кино в фильме «Софья Ковалевская».
 Русецкая, Генриетта Денисовна — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой Иркутской государственной экономической академии. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Русецкая, Маргарита Николаевна (род. 1972) — и. о. ректора Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, до декабря 2013 — заместитель директора Департамента образования города Москвы.
 Русецкая, Мария Мечиславовна — актриса Труппы Малого театра (Москва) с 1894 по 1912 год.
 Русецкая, Саломея Регина (1718 — после 1860) — первая в истории Речи Посполитой женщина-врач, мемуарист, просветительница. В России императрица Анна Иоанновна приблизила её к себе, приняла в штат придворной обслуги.
 Примечания